El templo de Red Cliffs, Utah es uno de los templos en construcción de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el segundo templo SUD construido en St. George y el número 20 en operaciones en el estado de Utah. Previo a la construcción del templo de Red Cliffs, los fieles asistían al templo de St. George, el templo en funciones de más antigüedad de la denominación. Posterior al comunicado anunciando el nombre oficial del nuevo templo, la iglesia anunció su ubicación en la cuadra 3000 Este y 1580 Sur, un terreno de  en el extremo este de la ciudad.

Anuncio 
La construcción del templo de Red Cliffs fue anunciado por Russell M. Nelson durante la conferencia general de la iglesia el 7 de octubre de 2018 junto a otros once templos a nivel mundial. La fecha del anuncio coincidió con el aniversario 141 de la fundación de la ciudad de St. George. Para el día del anuncio, Nelson presentó al templo como un segundo templo en el condado de Washington. El 19 de junio de 2020, la iglesia anunció en sus redes sociales que el nombre oficial del mismo sería templo de Red Cliffs, Utah. El 7 de abril de 2020 la iglesia envió un comunicado de prensa presentando el diseño del templo, de tres pisos y aproximadamente  en la colonia Washington Fields al este de la ciudad de St. George. Sería la cuarta ciudad a nivel mundial con más de un templo en funciones, además de la ciudad de Provo, South Jordan, ambas en Utah y Lima, Perú.

Referencias 

Templos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Utah
Condado de Washington (Utah)